Улица Свобо́ды — одна из улиц Великого Новгорода. Находится в западной части города.

Проходит с востока на запад от улицы Ломоносова до улицы Кочетова. В середине под прямым углом пересекается с проспектом Мира. Протяжённость — 1050 м.

Образована 24 мая 1966 года решением Новгорисполкома. Застроена многоквартирными высотными жилыми домами. На улице расположены: Гимназия № 4, торговый центр «Барк», Торговый дом «Витязь»,Школа № 9, Женская консультация,Бар «Павлин», Двухэтажный торговый дом «Свобода».

До июня 1991-го года в доме 2/6 располагалась Детская поликлиника №2.

Среди новгородцев бытует миф, якобы улицу строили заключённые, из-за чего она и получила своё название.

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 Зайцев И. А., Кушнир, И. И. Улицы Новгорода: справочник. Лениздат, 1975

Свободы